Okręt US Navy o nazwie USS „Kennedy”:
 „Kennedy” (DD-306) był niszczycielem typu Clemson, który był w służbie w latach 1920-1930. Jego nazwa pochodzi od Sekretarza Marynarki Johna P. Kennedy`ego.

Zobacz też 
 USS „John P. Kennedy” okręt zaopatrzeniowy używany w latach 1853-1855
 USS „Joseph P. Kennedy Jr.” (DD-850) niszczyciel
 USS „John F. Kennedy” (CV-67) – lotniskowiec

Kennedy